Соревнования по тяжёлой атлетике в категории свыше 75 кг среди женщин на летних Олимпийских играх 2012 проходили 5 августа. В турнире приняли участие 14 спортсменок из 13 стран. В результате борьбы за первенство россиянки Татьяны Кашириной и китаянки Чжоу Лулу, представительница России установила 3 мировых рекорда (2 в рывке и 1 в сумме), но всё равно уступила золотую медаль китаянке, выигравшей с мировым рекордом в сумме двоеборья — 333 кг.

Медалисты

Рекорды 
Мировые и олимпийские рекорды до Олимпиады.

Результаты

Новые рекорды

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IWF

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2012